Peel River ist der Name folgender Flüsse:

 Peel River (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie in Kanada 
 Peel River (Namoi River), Nebenfluss des Namoi River in New South Wales, Australien